Justina Miles est une interprète et performeuse en langue des signes américaine.

Elle atteint la notoriété en 2023, en devenant la première interprète en langue des signes à traduire une performance lors d'un Super Bowl.

Biographie

Carrière d'interprète 
Elle signe divers événements musicaux en direct, tels que le spectacle de la mi-temps et le pré-show de Rihanna lors du Super Bowl LVII.

Elle est la première personne sourde à se produire lors de la mi-temps du Super Bowl. Sa performance lors du spectacle de la mi-temps est devenue virale avec des millions de vues sur les réseaux sociaux.

Sa performance en ASL de la chanson Crush on You de Lil' Kim est également devenue virale sur TikTok en 2020.

Carrière sportive 
Elle est également une athlète olympique. Elle fait partie de l'équipe des États-Unis aux  à Caxias do Sul (Brésil), où elle reçoit une médaille d'argent pour le relais 4x100m féminin. Elle participe également aux épreuves du 100 m et du 200 m.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en septembre 2002
Naissance à Philadelphie
Super Bowl
Personnalité liée à langue des signes
Personnalité liée aux Deaflympics